Казачкин — фамилия:
 Казачкин, Евгений Владимирович (1952—1994) — советский и российский хоккеист;
 Казачкин, Мишель (род. 1946) — французский врач, исследователь, дипломат и правозащитник.